

Villes 
 Saint John's, est la capitale d’Antigua-et-Barbuda.
 Saint John's, est un village de l'île de Man.
 St. John's est la capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
 Saint Johns (Arizona), ville aux États-Unis.
 St. Johns, un village du comté de Perry dans l'Illinois, aux États-Unis.
 St. Johns (Michigan), ville aux États-Unis.

Universités 
 Université Saint John de York en Angleterre
 Université de Saint John (New York) aux Etats-Unis

Fleuve 
 Saint Johns en Floride.

Site urbains 
 St. John's Wood, station du métro de Londres.
 St John's Lodge, résidence privée située à Regent's Park, dans la Cité de Westminster, à Londres.

Voir aussi